O Campeonato Colombiano de Futebol de 1984 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 37º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Copa de la Paz e Torneo Nacional). Na Copa de la Paz se jogava em turno e returno em dois grupos de sete. No Torneo Nacional se jogava em turno e returno em grupo único.   Os oito melhores pontuados em coeficientes de acordo com suas posições na tabela de ambos torneios (e não pela pontuação) são classificados para um Octogonal. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1985.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1984